Giuseppe Orlando peut faire référence à:

Patronymie
 Giuseppe Orlando  - sculpteur italien du 18 siècle
 Giuseppe Orlando (1855-1926) - Ingénieur naval italien et Chevalier de l'Ordre du Mérite du travail
 Giuseppe Orlando (1915-1986) - économiste italien
 Giuseppe Orlando - ancien footballeur italien
 Giuseppe Orlando (1891- ?) - conseiller de la Chambre des Faisceaux et des Corporations
 Giuseppe Orlando (1918-1992) - homme politique italien, membre de la VII législature de la République italienne.
 Giuseppe Orlando - musicien et producteur de disques italien

Autre 
 Giuseppe Orlando - navire de sauvetage de la marine royale italienne

Orlando, Giuseppe